Anytime – traccia dell'album Infinity dei Journey del 1978
 Anytime – singolo di Zucchero Fornaciari del 1991
 Anytime – traccia dell'album Cheap Trick dei Cheap Trick del 1997
 Anytime – album di Brian McKnight del 1997
 Anytime – singolo di Brian McKnight del 1998
 Anytime – singolo di Koda Kumi del 2008